La toxina Shiga Escherichia coli (en anglès:Shiga Toxine Escherichia Coli, STEC) és un bacteri productor de potents toxines i responsable d'algunes intoxicacions alimentàries causants de colitis hemorràgiques i -en casos greus- de la síndrome hemolítica i urèmica, la principal causa d'insuficiència renal aguda en nens petits. Es coneixen múltiples soques del bacteri, no totes elles amb la mateixa virulència. El seu reservori principal són els remugants, encara que s'han registrat diversos casos d'infeccions humanes associades al contacte amb ocells, gossos o cavalls.

Aquest microorganisme es coneix també sota altres noms, com enterohemorrhagic E. coli (EHEC), Shiga-like toxin-producing E. coli (SLTEC o STEC), hemolytic uremic syndrome–associated enterohemorrhagic E. coli (HUSEC) i verocytotoxin o verotoxin-producing E. coli (VTEC).

Shiga fa referència a Kiyoshi Shiga qui descobrí Shigella dysenteriae una de les espècies que formen el gènere Shigella.

Referències

Bibliografia 

 
 
 
 Barua, S., Yamashino, T., Hasegawa, T., Yokoyama, K., Torii, K. and Ohta, M. (2002) Involvement of surface polysaccharides in the organic acid resistance of Shiga Toxin-producing Escherichia coli O157:H7. Mol Microbiol. 43: 629-640.
 Beutin, L., Zimmermann, S. and Gleier, K. (1996) Rapid detection and isolation of shiga-like toxin (verocytotoxin)-producing Escherichia coli by direct testing of individual enterohemolytic colonies from washed sheep blood agar plates in the VTEC-RPLA assay. J Clin Microbiol. 34: 2812-2814
 Brett, K.N., Hornitzky, M.A., Bettelheim, K.A., Walker, M.J. and Djordjevic, S.P. (2003) Bovine non-O157 Shiga toxin 2-containing Escherichia coli isolates commonly possess stx2-EDL933 and/or stx2vhb subtypes. J Clin Microbiol. 41: 2716-2722.
 Cebula, T.A., Payne, W.L. and Feng, P. (1995) Simultaneous identification of strains of Escherichia coli serotype O157:H7 and their Shiga-like toxin type by mismatch amplification mutation assaymultiplex PCR. J Clin Microbiol. 33: 248-250.
 Cookson, A.L., Cooley, W.A. and Woodward, M.J. (2002) The role of type 1 and curli fimbriae of Shiga toxin-producing Escherichia coli in adherence to abiotic surfaces. Int J Med Microbiol. 292: 195-205
 Erwert, R.D., Eiting, K.T., Tupper, J.C., Winn, R.K., Harlan, J.M. and Bannerman, D.D. (2003) Shiga toxin induces decreased expression of the anti-apoptotic protein Mcl-1 concomitant with the onset of endothelial apoptosis. Microb Pathog. 35: 87-93.
 Fach, P., Perelle, S., Dilasser, F. and Grout, J. (2001) Comparison between a PCR-ELISA test and the vero cell assay for detecting Shiga toxin-producing Escherichia coli in dairy products and characterization of virulence traits of the isolated strains. J Appl Microbiol. 90: 809-818.
 Fernandez, G.C., Lopez, M.F., Gomez, S.A., Ramos, M.V., Bentancor, L.V., Fernandez-Brando, R.J., et al (2006) Relevance of neutrophils in the murine model of haemolytic uraemic syndrome: mechanisms involved in Shiga toxin type 2-induced neutrophilia. Clin Exp Immunol. 146: 76-84.
 Foster, G.H., Armstrong, C.S., Sakiri, R. and Tesh, V.L. (2000) Shiga toxin-induced tumor necrosis factor alpha expression: requirement for toxin enzymatic activity and monocyte protein kinase C and protein tyrosine kinases. Infect Immun. 68: 5183-5189
 Gannon, V.P., Teerling, C., Masri, S.A. and Gyles, C.L. (1990) Molecular cloning and nucleotide sequence of another variant of the Escherichia coli Shiga-like toxin II family. J Gen Microbiol. 136: 1125-1135.
 Gourmelon, M., Montet, M.P., Lozach, S., Le Mennec, C., Pommepuy, M., Beutin, L. and Vernozy- Rozand, C. (2006) First isolation of Shiga toxin 1d producing Escherichia coli variant strains in shellfish from coastal areas in France. J. Appl. Microbiol. 100: 85-97.
 Greatorex, J.S. and Thorne, G.M. (1994) Humoral immune responses to Shiga-like toxins and Escherichia coli O157 lipopolysaccharidein hemolytic-uremic syndrome patients and healthy subjects. Journal of Clinical Microbiology. 32: 1172-1178.
 Hurley, B.P., Jacewicz, M., Thorpe, C.M., Lincicome, L.L., King, A.J., Keusch, G.T. and Acheson, D.W. (1999) Shiga toxins 1 and 2 translocate differently across polarized intestinal epithelial cells. Infect Immun. 67: 6670-6677.
 Jenkins, C., Perry, N.T., Cheasty, T., Shaw, D.J., Frankel, G., Dougan, G., et al (2003) Distribution of the saa gene in strains of Shiga toxin-producing Escherichia coli of human and bovine origins. J Clin Microbiol. 41: 1775-1778.
 Klie, H., Timm, M., Richter, H., Gallien, P., Perlberg, K.W. and Steinruck, H. (1997) Detection and occurrence of verotoxin-forming and/or shigatoxin producing Escherichia coli (VTEC and/or STEC) in milk. . Berl Munch Tierarztl Wochenschr. 110: 337-341.
 Lea, N., Lord, J.M. and Roberts, L.M. (1999) Proteolytic cleavage of the A subunit is essential for maximal cytotoxicity of Escherichia coli O157:H7 Shiga-like toxin-1. Microbiology. 145 ( Pt 5): 999-1004.
 Louise, C.B. and Obrig, T.G. (1995) Specific interaction of Escherichia coli O157:H7 derived Shigalike toxin II with human renal endotheial cells. Journal of Infections diseases. 172: 1397-1401
 Ludwig, K., Petric, M., Blanchette, V. and Karmali, M. (1998) Isolated thrombocytopenic purpura associated with infection due to verocytotoxin (Shiga toxin)-producing Escherichia coli serotype O26:H11. Clin Infect Dis. 27: 660-661.
 Paton, A.W., Srimanote, P., Woodrow, M.C. and Paton, J.C. (2001) Characterization of Saa, a novel autoagglutinating adhesin produced by locus of enterocyte effacement-negative Shiga-toxigenic Escherichia coli strains that are virulent for humans. Infect Immun. 69: 6999-7009.
 Schuller, S., Frankel, G. and Phillips, A.D. (2004) Interaction of Shiga toxin from Escherichia coli with human intestinal epithelial cell lines and explants: Stx2 induces epithelial damage in organ culture. Cell Microbiol. 6: 289-301.
 Thorpe, C.M., Smith, W.E., Hurley, B.P. and Acheson, D.W. (2001) Shiga toxins induce, superinduce, and stabilize a variety of C-X-C chemokine mRNAs in intestinal epithelial cells, resulting in increased chemokine expression. Infect Immun. 69: 6140-6147.
 Vernozy-Rozand, C., Montet, M.P., Bertin, Y., Trably, F., Girardeau, J.P., Martin, C., et al (2004) Serotyping, stx2 subtyping, and characterization of the locus of enterocyte effacement island of shiga toxin-producing Escherichia coli and E. coli O157:H7 strains isolated from the environment in France. Appl Environ Microbiol. 70: 2556-2559.

Enllaços externs 
 

Microbiologia